LS-6 bzw. LS6 steht als Abkürzung für:

 LeiShi-6, chinesisches Lenkbomben-Kit
 Rolladen Schneider LS6, deutsches Segelflugzeug 

Abkürzung